Amerikai Egyesült Államok
 Goldfield (Colorado)
 Goldfield (Iowa)
 Goldfield (Nevada)